

События 
 Консулы Луций Бруттий Квинтий Криспин и Луций Росций Элиан Пакул.
 Около 187 — Коммод велел казнить мужа своей сестры Бирра и других, выступавших против Клеандра. Казнён префект претория Эбуниан. Клеандр стал префектом.
 Епископ Византийский — Олимпиан (187—198).

Родились 
 Цао Пэй, император Вэй, великий китайский поэт и военачальник.

Скончались 
 Луций Антистий Бурр, римский государственный деятель второй половины II века.
 Пертинакс (епископ Византийский).

См. также